Даунинг има више значења:
 Даунинг (Висконсин)
 Даунинг (Мисури)